Herrarnas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes 24–1 augusti 1996 i Savannah.

Medaljörer

Resultat

Daglig ställning

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 1996